

Дани сећања 

1450-е пне.